32-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии

 32-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 32-я добровольческая гренадерская дивизия СС «30 января»
 32-я пехотная дивизия (Российская империя)
 32-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 32-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР)

Танковые дивизии

 32-я танковая дивизия (СССР)

Артиллерийские дивизии

 32-я ракетная Херсонская Краснознамённая дивизия имени маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова